Henriksen è un cognome che può riferirsi a:
 Arve Henriksen – trombettista norvegese
 Dag Henriksen – calciatore norvegese
 Don Henriksen – cestista statunitense
 Finn Henriksen – regista cinematografico danese
 Hans Herman Henriksen –  ex calciatore norvegese
 Henry Henriksen – calciatore norvegese
 Jørgen Henriksen – allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Kristian Henriksen – ex calciatore ed allenatore di calcio norvegese
 Lance Henriksen – attore cinematografico statunitense 
 Levi Henriksen – scrittore e cantautore norvegese
 Magnus II Henriksen – re di Svezia nel 1160-1161 
 Markus Henriksen – calciatore norvegese
 Ole Johnny Henriksen – ex calciatore norvegese
 Peder Henriksen – ex calciatore norvegese
 Per Henriksen – ex calciatore norvegese
 René Henriksen – calciatore danese
 Sindre Henriksen – pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Tage Henriksen – canottiere danese
 Thorleif C. Henriksen – compositore di scacchi norvegese
 Trond Henriksen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Troud Henriksen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese